Simon Bertilsson (né le  à Karlskoga en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Bofors IK, il rejoint les équipes de jeunes du Brynäs IF en 2007. Il intègre l'effectif professionnel du Brynäs IF deux ans plus tard. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en quatrième ronde, en  par le Metallourg Magnitogorsk. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au troisième tour, à la cinquante sixième place au total par les Flyers de Philadelphie. Le Brynäs IF remporte le titre national en 2012.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||21 ||0 ||1 ||1 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||32 ||1 ||3 ||4 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 36|| 0|| 2|| 2|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 43|| 0|| 5|| 5|| 68|| 12|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
|2012-2013 || Brynäs IF || Elitserien || 22|| 1|| 3|| 4|| 28|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014|| Brynäs IF || SHL || 38|| 1|| 12|| 13|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| Brynäs IF || SHL || 43 ||1 ||4 ||5 || 51|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016|| Brynäs IF || SHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Brynäs IF || SHL || 37 || 2 || 4 || 6 || 8 || 11 || 3 || 2 || 5 || 16
|-
| 2017-2018|| Brynäs IF || SHL || 39 ||3 ||5 || 8 || 12 || 8 ||1 ||0 || 1 || 4 
|-
| 2018-2019|| Brynäs IF || SHL || 52||3 ||15 || 18 || 28|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL ||52 ||2 ||10 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF || SHL  || 35 || 2 || 17 || 19 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||0|| 1|| 1|| 6||+5|| align="left"| Cinquième place
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| +2|| align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Karlskoga
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Brynäs IF
Choix de repêchage du Metallourg Magnitogorsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HK Sotchi